sierżant Karl-Heinz Becker − as myśliwski Luftwaffe
 pułkownik Karl-Heinz Becker − oficer Fallschirmjäger, ostatni dowódca 3 DSSpad
 Karl-Heinz Becker (1912–2001) – niemiecki lekkoatleta długodystansowiec, olimpijczyk z 1936